Rađenovići est un toponyme qui peut désigner :
Rađenovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Rađenovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Budva.